Die Linafoot 2022 ist die 60. Saison der höchsten Spielklasse im Fußball der Demokratischen Republik Kongo. Meister wurde die Mannschaft von TP Mazembe aus Lubumbashi.

|}

Coupe du Congo 2021/22 

|}

Weblinks 
 https://rsssf.org/tablesz/zaire2022.html#lina

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb in der Demokratischen Republik Kongo